Distaal (ver af) kan de volgende betekenissen hebben:
distaal (anatomie)
distaal (geologie)